Zong peut faire référence à : 
 Zong, un groupe réunionnais de musique électronique ; 
 Zong, un astérisme de l'astronomie chinoise.
 Zong est la division mondiale de paiement mobile de l'entreprise Echovox.
 Massacre du Zong qui vit l'exécution d'environ 142 esclaves africains au large de la Jamaïque en 1787

Patronyme 
 Zong Pu (1928-), écrivain chinois